2021 QM45 est un transneptunien se trouvant à la limite de la technologie actuelle, encore très mal connu. Il a aphélie de plus de  et son orbite est très excentrique.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Planète mineure non numérotée
Objet épars
Damocloïde
Planète mineure découverte en 2021